Tacachi (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Tacachi (plaats), de hoofdplaats van de gemeente